Transe
Agonia
Ou ainda:
Transe (canção) - de Djavan
Transe (filme) - ficção de Teresa Villaverde

Desambiguação